Длинноязычные () — подсемейства в зоологии:
 Длинноязычные () — подсемейство бабочек семейства бражников.
 Длинноязычные () — подсемейство летучих мышей семейства крылановых.